

Села:
 Озерці — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Озерці — Рівненська область, Вараський район

Село
 Озерці — Мінська область, Слуцький район